Sylvain Curinier (1969-), kayakiste français ;
 Léa Curinier (2001-), coureuse cycliste française.